Cura ili CURA'''

 djevojka
 Cura (album), 2018 Keys N Krates release
 Cura (rod), genus of flatworms in the family Dugesiidae
 Cura (instrument), turski glazbeni instrument
 Cura (mitologija), ancient Roman divinity whose name means "Care" or "Concern"
 Cura (software), Open source 3D print preparation software developed by Ultimaker
 Cura (prezime), a surname of Latin origin
 Cura (rijeka), Venezuela
 Center for Urban and Regional Analysis (CURA), Ohio State University
 Institute on Culture, Religion, and World Affairs (CURA), founded by Peter L. Berger at Boston University